El nombre de Catedral de Santa María de los Remedios, o cualquiera de sus variantes es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como catedrales en honor a la Bienaventurada Virgen María en la advocación de la Santa María de los Remedios.

Advocación 
 Santa María de los Remedios;

Catedrales

en España 
 Catedral de Nuestra Señora de los Remedios (B.I.C.), templo católico en la localidad de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife.
 Catedral de Nuestra Señora de los Remedios (B.I.C.), templo católico en la localidad de Mondoñedo, Lugo.